Das Tragwerk beschreibt

 Tragwerk (Bauwesen), das Gesamtsystem der tragenden Bauelemente eines Bauwerks, 
 Tragwerk (Flugzeug), die den Auftrieb liefernden Bauelemente eines Flugzeugs.